Kanal A steht für:

 Kanal A (Slowenien), Fernsehsender in Slowenien
 Kanal A (Angola), Fernsehsender in Angola